E51 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E51, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Carence en thiamine, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 51, une route en Allemagne.

Télécommunications 
 Nokia E51, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres